Sovjetski (Chanto-Mansië)
 Sovjetski (Komi)
 Sovjetski (oblast Leningrad)